

Мамаєво — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Мамаєво — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Мамаєво — село, Санчурський район, Кіровська область